Ekstraklasa 2009-10 var den 76. udgave af det polske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 31. juli, 2009 og blev afsluttet den 15. maj, 2010.

Lech Poznań vandt mesterskabet.

Tabel 

1:Fratrukket 10 point, som følge af involvering i en korruptionsskandale.

Målscorer
18 mål
  Robert Lewandowski (Lech Poznań)

14 mål
  Iliyan Mitsanski (Zagłębie Lubin)

11 mål
  Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok)

10 mål
  Artur Sobiech (Ruch Chorzów)
  Paweł Brożek (Wisła Kraków)

9 mål
  Dawid Nowak (GKS Bełchatów)
  Vuk Sotirović (Śląsk Wrocław)

8 mål
  Łukasz Janoszka (Ruch Chorzów)
  Sławomir Peszko (Lech Poznań)
  Patryk Małecki (Wisła Kraków)

Fodboldsæson 2009-10
Fodbold i Polen